Teruzuki () steht für die folgenden Schiffe:

 Teruzuki (Schiff, 1941), japanischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg
 JDS Teruzuki, japanischer Zerstörer von 1959
 JDS Teruzuki, japanischer Zerstörer von 2010